Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2012. održano je u Muscatu u Omanu od 8. do 13. srpnja. Na njemu je Brazil osvojio svoj drugi uzastopni, a ukupno treći naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Drugi krug

Izbacivanje 

2012
Šport u Omanu